Иордановка — название населённых пунктов:
 Иордановка — село в Бессарабском районе Молдавии.
 Иордановка — село в Мостисском районе Львовской области Украины.